Песцовые  — топоним в России.

 Песцовые — озёра, между р. Ильгумкывеем и р. Чеучечеквеем, Чукотский автономный округ, координаты 66°58' с. ш. 174°31' в. д., код ГКГН 558963.
 Песцовые — озёра, на правом берегу протоки Нова дельты р. Индигирка, Республика Саха (Якутия), координаты 71°25' с. ш. 150°06' в. д., код ГКГН 0411979.
 Песцовые — острова, 1,0 км на восток от п-ва Явай, Гыданская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ, код ГКГН 0163530.

См. также 
 Песцовая
 Песцовое
 Песцовый